

Оушенсайд — місто, штат Каліфорнія
 Оушенсайд — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Оушенсайд — переписна місцевість, штат Орегон